Novy (kraj Kamtsjatka), een plaats (posjolok) in Rusland
 Novy (Oedmoertië), een Russische nederzetting met stedelijk karakter in Oedmoertië
 een motorfietsenmerk, zie NOVY (motorfiets)
 een Nederlandse winkelketen
 een groot aantal andere Russische plaatsen met dezelfde naam